Neves steht für:
 Neves (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Neves ist der Name folgender Orte:

in São Tomé und Príncipe:
 Neves, Stadt im Distrikt Lembá

in Angola:
 Neves (Angola), Gemeinde im Kreis Humpata

auf den Azoren:
 Neves, andere Bezeichnung für Norte Grande

in Brasilien:
 Neves Paulista, São Paulo
 Presidente Tancredo Neves, Bahía
 Riachão das Neves, Bahía
 Ribeirão das Neves, Minas Gerais

in Italien:
 Neves-Stausee in Südtirol
 Nevesjochhütte in Südtirol, siehe Chemnitzer Hütte

in Südafrika:
 Claudio Neves (Johannesburg)